Сезон 1988 года чемпионата мира по ралли — 16-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя тринадцать этапов, стартовал 16 января в Монако и завершился 24 ноября в Великобритании.

Первую победу в карьере одержал будущий чемпион мира - француз Дидье Ориоль. А также аргентинец Хорхе Рекалде, австриец Сепп Гайдер и Ален Амбросино из Кот'д-Ивуара.

Обзор сезона

Команды и пилоты

Результаты этапов

Личный зачёт 

Топ-28

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1988 год в автоспорте
Сезоны WRC